
Molekulska formula -{C6H13O9P}- se može odnositi na:

 Fruktoza 6-fosfat
 Fruktoza 1-fosfat
 Galaktoza 1-fosfat
 Glukoza 1-fosfat
 Glukoza 6-fosfat
 Manoza 1-fosfat
 Manoza 6-fosfat